Jardim Sílvia pode ser:
 Jardim Sílvia, bairro localizado no distrito do Itaim Paulista, em São Paulo;
 Jardim Sílvia, bairro localizado no distrito do Morumbi, em São Paulo.

Desambiguação